Налимовский сельсовет

Курганская область 

 Налимовский сельсовет Лебяжьевского района (упразднён в 2020 году)

Омская область 

 Налимовский сельсовет Называевского района (в 2001 году преобразован в сельский округ)